Roches Noires är en del av en befolkad plats i Marocko. Den ligger i regionen Grand Casablanca, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Roches Noires ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Roches Noires är platt. Havet är nära Roches Noires norrut. Den högsta punkten i närheten är Dehar en Nouala,  meter över havet,  km sydost om Roches Noires. Runt Roches Noires är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Casablanca,  km sydväst om Roches Noires. Runt Roches Noires är det i huvudsak tätbebyggt. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Grand Casablanca